Актини́дия ( от  — лучик) — род деревянистых лиан семейства . Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.

Происхождение названия 
Ботаническое название рода происходит от  — «лучик», за лучистое расположение столбиков завязи.

Распространение и экология 

В роде около 75 видов, распространённых в Юго-Восточной Азии, Гималаях.

На Дальнем Востоке произрастает четыре вида: (Актинидия коломикта, Актинидия острая, Актинидия полигамная, Актинидия Джиральди) и несколько интродуцировано.

На черноморском побережье Кавказа успешно выращивают также Актинидию китайскую (киви) в открытом грунте.

Ботаническое описание 
Актинидии — кустарниковые лианы с опадающими листьями. Почки полностью или частично скрыты в листовых рубцах.

Листья очерёдные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников.

Цветки разной величины (диаметром от 1-1,5 до 3 см), собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. Околоцветник двойной, 4-5-членный. Венчик чашевидной формы, чаще белого цвета, но бывают также золотисто-жёлтые или оранжевые цветки. У большинства видов цветки не имеют запаха, но, например, у актинидии полигамной они ароматны.

Андроцей представлен 10-ю свободными тычинками. Столбиков 8-15, они нитевидные, срослись у основания и отогнуты наружу (это важный систематический признак).

Плод — продолговатая ягода, жёлто-зелёная, или же светло-оранжевая, у некоторых видов съедобная.

Ботаническая классификация

Виды 
По данным The Plant List на 2013 год, род Актинидия насчитывает 75 действительных видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вид, культивируемый ради плодов Киви.

Хозяйственное значение и применение 
Актинидии — ценные перспективные плодовые садовые растения. Большую коллекцию актинидий из разных районов Дальнего Востока России и Маньчжурии собрал в своих питомниках И. В. Мичурин. За короткий срок он создал несколько новых сортов, отличавшихся высокой урожайностью, ароматом и ценными вкусовыми качествами.

Актинидии — хорошие декоративные растения парков и садов (имеются пестролистные формы).

Выращивание в культуре 
Мичурин указывал на простоту возделывания актинидии. Актинидия хорошо размножается черенками, заготовленными с осени или в июле (летними); в последнем случае их высаживают в холодные парники. При семенном размножении растение на девятый год достигает высоты 4 м; плодоношение начинается на шестой — седьмой год.

Примечания

Литература 
 Коропачинский И. Ю., Встовская Т. Н. Древесные растения Азиатской России. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2002. ISBN 5-7692-0561-X
 Кожевников Ю. П. Семейство актинидиевые (Actinidiaceae) // Жизнь растений; в 6 т. — Т. 5. Цветковые растения, ч. 2. — С. 86-87.

Ссылки 
 
 Актинидия в «Энциклопедии декоративных садовых растений»
 Актинидии

Актинидиевые
Лианы
Флора Евразии